Понтус Андерс Рёдин (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Браге».

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за «Дерби», «МБ Юнайтед» и «АФК Линчёпинг». В составе последних добрался до основной команде, в которой начал взрослую карьеру в третьем шведском дивизионе. Перед началом сезона 2018 года перебрался в другую команду из родного города — «Линчёпинг Сити». В её составе провёл полтора года, сыграв за это время в 38 матчах.

14 августа 2019 года перешёл в «АФК Эскильстуна», с которой заключил контракт, рассчитанный на три с половиной года. Спустя пять дней после перехода дебютировал за клуб в чемпионате Швеции в игре с «Юргорденом», в которой появился на поле в концовке первого тайма вместо Ади Налича. По окончании сезона команда заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела в Суперэттан.

2 февраля 2022 года перешёл в «Браге», заключив соглашение на три года. Первую игру за новый клуб провёл 21 февраля в групповом этапе кубка Швеции против «Юргордена». 4 апреля в игре с «Эребру» дебютировал за команду в Суперэттане, выйдя на поле в стартовом составе.

Карьера в сборной 
В октябре 2021 года дебютировал в юношеской сборной Швеции, сыграв в товарищеских матчах с Румынией и Мексикой.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Линчёпинг Сити»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Браге»